Vogtherr ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Martin Vogtherr (* 1965), deutscher Kunsthistoriker, Generaldirektor der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg
 Ernst Vogtherr (1902–1966), deutscher Politiker (SPD)
 Ewald Vogtherr (1859–1923), deutscher sozialdemokratischer Politiker
 Georg Vogtherr (1487–1539), Siftsvikarier und ev. luth. Reformator in Feuchtwangen
 Hans-Jürgen Vogtherr (1931–2018), promovierter Historiker und Studiendirektor

 Johann Albrecht Vogtherr (1811–1887), deutscher Unternehmer, Abgeordneter des Preußischen Landtags und Mundartdichter
 Thomas Vogtherr (* 1955), deutscher Historiker